Starza (anche La Starza e Starza Vecchia) è una frazione del comune di Sant'Anastasia, nella città metropolitana di Napoli. Ubicato a nord del capoluogo comunale è poco distante dai comuni di Somma Vesuviana e Pomigliano d'Arco.

Etimologia 
Il nome deriva probabilmente dalla parola spagnola “starcia”, ossia pezzo di terreno seminativo.

Geografia antropica

Urbanistica 
Le prime residenze erano masserie dedite all'attività agricola. La vocazione agricola è rimasta ancora oggi poiché la località ospita diversi centri di produzione e diffusione di generi alimentari e agroalimentari.

Dal punto di vista urbanistico la Starza è formata da palazzine moderne e ampi edifici commerciali che poggiano su un'arteria principale chiamata via Rosanea, la quale conduce dalla SP9 Sant'Anastasia-Pomigliano d'Arco presso Cutinelli, alla frazione Fornari di Somma Vesuviana. Da via Rosanea si snodano strade e stradine che ospitano orti e masserie. Non vi sono edifici di alcun interesse storico o architettonico poiché molta parte della frazione si è sviluppata intorno agli anni ottanta-novanta in maniera piuttosto disordinata; la chiesa più vicina è la Parrocchia dell'Immacolata posta  tra il Ponte di Ferro, Cutinelli e la località Cavallaro-Li Dottori.

Infrastrutture e trasporti 
La Starza è ben collegata a Sant'Anastasia e a Pomigliano d'Arco mediante corse di autobus continue; la stazione di Sant'Anastasia della circumvesuviana è la più vicina a circa 3 km.

A poca distanza vi sono la Strada statale 268 del Vesuvio (uscita Sant'Anastasia) e la Strada Statale 162 bis (uscita Sant'Anastasia-Paesi vesuviani).

L'autostrada più vicina è l'A16 (casello di Pomigliano d'Arco).

Note

Voci correlate 
Sant'Anastasia (Italia)
Ponte di Ferro (Sant'Anastasia)

Frazioni di Sant'Anastasia